Paralia, görög tengerpart
 Paralia Katerini,  üdülőfalu Észak-Görögországban, a Közép-Makedónia régióban, Pieria tartomány keleti partján.